Der Wahlkreis Geestland  ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Cuxhaven die Stadt Geestland, die Gemeinden Schiffdorf, Wurster Nordseeküste, die Samtgemeinden Börde Lamstedt und Hemmoor.

Bis zur Landtagswahl 2013 trug er den Namen Wahlkreis Hadeln/Wesermünde und umfasste die Gemeinde Beverstedt sowie die Samtgemeinden Am Dobrock, Bederkesa, Börde Lamstedt, Land Hadeln und Hemmoor. Der damalige Name ging auf die ehemaligen Landkreise Wesermünde und Hadeln zurück.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Geestland sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Claus Seebeck (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 57.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Geestland fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Lasse Weritz (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 57.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Weritz, Lasse" |Lasse Weritz
|43,0
|39,7
|-
| SPD
| data-sort-value="Tiedemann, Jan" |Jan Tiedemann
|37,9
|35,2
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Wolf, Christian" |Christian Wolf
|8,5
|6,7
|-
| FDP
| data-sort-value="Henning, Ron" |Ron Henning
|6,2
|6,4
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Lange, Dieter" |Dieter Lange
|4,4
|3,8
|-
| Alternative für Deutschland
|
|
|5,9
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,5
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei || || ||0,2
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 61,3 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Hadeln/Wesermünde neun Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist David McAllister (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 57.

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="McAllister, David" |David McAllister
|64,4
|48,8
|-
| SPD
| data-sort-value="Horeis, Detlef" |Detlef Horeis
|24,3
|24,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Wiedemann, Thomas" |Thomas Wiedemann
|1,1
|11,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Bremergast, Florian" |Florian Bremer-Gast
|5,4
|9,1
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Hagelstede, Guido" |Guido Hagelstede
|1,8
|2,2
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Timm, Tjark" |Tjark Timm
|1,1
|1,5
|-
| Freie Wähler
| data-sort-value="Popp, Jutta" |Jutta Popp
|1,2
|1,0
|-
| NPD
| data-sort-value="Haack, Andreas" |Andreas Haack
|0,6
|0,6
|-
| Die Freiheit || || ||0,2
|-
| Bündnis 21/RRP
| data-sort-value="Heins, Uwe" |Uwe Heins
|0,1
|0,1
|-
| PBC || || ||0,0
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 63,2 %.

Landtagswahl 2008 

! class="hintergrundfarbe5" | Partei
! class="hintergrundfarbe5" | Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5" | Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5" | Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="McAllister, David" | David McAllister
| 52,6
| 48,3
|-
| SPD
| data-sort-value="Johannßen, Claus" | Claus Johannßen
| 31,3
| 27,9
|-
| FDP
| data-sort-value="Lauer" | Andreas Lauer
| 3,5
| 7,3
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Klein, Hans-Jürgen" | Hans-Jürgen Klein
| 5,9
| 6,8
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Haertel" | Silvio Härtel
| 5,4
| 6,4
|-
| NPD
| data-sort-value="Haack" | Andreas Haack
| 1,2
| 1,5
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
|
|
| 0,5
|-
|Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,2
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| PBC
|
|
| 0,1
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 59,0 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Cuxhaven)